Claudie Hunzinger (1940-), artiste et écrivain française
 Friedrich Hunzinger, personnalité politique allemande
 Ingeborg Hunzinger, sculptrice allemande
 Robin Hunzinger, cinéaste documentariste français

Voir aussi 
 Huntzinger
 Huntziger

Homonymie de patronyme